Lístečkový systém je termín s více významy:
 vyvolávací systém, pořadový systém, odbavovací systém v úřadech, bankách apod. využívající lístečků s pořadovým odbavovacím číslem
 princip displeje využívajících pro zobrazení bodů otočných disků – DOT systém, flip-disc system, flip-dot system

Reference